Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Berger era il detentore del titolo.

Guillermo Pérez Roldán ha battuto in finale Jay Berger che si è ritirato sul 3-2.

Teste di serie

  Martín Jaite (quarti di finale)
  Guillermo Pérez Roldán (campione)
  Eduardo Bengoechea (secondo turno)
  Ronald Agénor (primo turno)

 Jay Berger (finale) 
 Horst Skoff (secondo turno) 
 Alberto Tous (primo turno) 
 Ricki Osterthun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1987